Евролига 2009/10. је 10. сезона, од реорганизације овог такмичења и преласка под окриље УЛЕБ-а, најважнијег кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне учествовало је 30 клубова из 15 различитих земаља. Сезона је почела са првим колом квалификација 29. септембра 2009. и завршила се на фајнал фору у француској престоници Паризу 9. маја 2010.

Ове сезоне направљене су промене у формату и додато је 6 тимова, тако да уместо 24 сада учествује 30, укључујући прелиминарну фазу. Осам тимова ће се такмичити у квалификационој фази, од чега ће само 2 тима проћи у групну фазу Евролиге. 22 тима ће се директно квалификовати у групну фазу, па ће са још 2 тима из квалификација регуларни део сезоне чинити укупно 24 тима.

Директни учесници 
Директно су учествовала 22 клуба из 13 различитих држава.

Учесници у квалификацијама 
У квалификационој фази учествовало је 8 клубова из 6 држава.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 29. септембра, а реванши 2. октобра 2009. Победници су прошли у друго коло квалификација, а поражене екипе такмичење су наставиле у Еврокупу.

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су одигране 6. октобра. Други меч између Бенетона и Орлеана је одигран 9. октобра, а други меч између Марусија и Албе 11. октобра. Победници су прошли у групну фазу Евролиге, док су поражене екипе наставиле такмичење у Еврокупу.

Прва фаза „Топ 24“ 
Прва фаза играла се од 15. октобра 2009. до 14. јануара 2010.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 16“ 

Друга фаза играла се од 27. јануара до 11. марта 2010.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

Четвртфинале 
По две најбоље екипе из група у другој фази такмичења „Топ 16“ улазе у четвртфинале. У четвртфиналу укрштају се клубови из Е и Ф групе, и Г и Х групе тако што првопласирани из једне групе игра са другопласираним из друге групе и обратно. Игра се на три победе, тако што се прве две утакмице и евентуално пета играју на терену првопласиране екипе, а трећа и евентуално четврта на терену другопласиране екипе из „Топ 16“ фазе. Четвртфиналне утакмице су се играле од 23. марта до 1. априла.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне одигран у Паризу од 7. до 9. маја 2010.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде 
 Најкориснији играч Евролиге 2009/10:  Милош Теодосић (Олимпијакос)
 Најкориснији играч Ф4 турнира Евролиге 2009/10:  Хуан Карлос Наваро (Барселона Регал)
 Најбољи стрелац Евролиге 2009/10:  Линас Клејза (Олимпијакос)
 Најбољи у скоковима:  Виктор Хрјапа (ЦСКА Москва)
 Звезда у успону:  Рики Рубио (Барселона Регал)
 Ол-стар тим Евролиге 2009/10. (прва постава): 
  Милош Теодосић (Олимпијакос) 
  Хуан Карлос Наваро (Барселона Регал)
  Линас Клејза (Олимпијакос)
  Виктор Хрјапа (ЦСКА Москва)
  Алекс Марић (Партизан)
 Ол-стар тим Евролиге 2009/10. (друга постава):
  Бо Макејлеб (Партизан)
  Џош Чилдрес (Олимпијакос)
  Рамунас Шишкаускас (ЦСКА Москва)
  Еразем Лорбек (Барселона Регал)
  Тијаго Сплитер (Каха Лаборал)

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт Евролиге
 Евролига на eurobasket.com
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Евролиге у кошарци
Сезона 2009/10. у европској кошарци